Гиновичи — топоним:

Белоруссия 
 Гиновичи — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Украина 
 Гиновичи — село в Бережанском районе Тернопольской области.